Bazzan – cognome italiano
 Giacomo Bazzan – ciclista su strada e pistard italiano